Goth  – insieme di sottoculture
 Rock gotico, anche noto come goth, genere musicale
 Goth  – manga di Kendi Oiwa
 Amon Göth  – ufficiale nazista austriaco
 Goth  – prefisso o suffisso in urdu, che significa "villaggio".

Pagine correlate 
Gothic
Gotha (disambigua)
Gotico (disambigua)